Баболово — местность в верховьях реки Кузьминки, которая также может означать:
 Баболово () — древняя ингерманландская деревня, приписанная к лютеранскому приходу Венйоки. Обозначена, как Papola на карте топографа Бергенгейма, составленной по шведским архивам от 1676 года. В 1838 году числилось по ведомству Царскосельского дворцового правления, причём в деревне проживало около 150 душ.
 Баболовский дворец — построен в XVIII веке близ деревни Баболово.
 Баболовский парк — парк, расположенный к западу от города Пушкин.

Примечания